Slovenija:
 Senožete (Krško, Slovenija), naselje u sastavu općine Krško
 Senožete (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško